Seznam cest in ulic v Mestni občini Nova Gorica.

B 

 Barje (barje)
 Bazoviška ulica (Bazovica)
 Bevkov trg (France Bevk)
 Bidovčeva ulica (Ferdo Bidovec)
Borštnikova pot
Bratuževa ulica (Lojze Bratuž)

C 

 Cankarjeva ulica (Ivan Cankar)
 Cesta 15. septembra (15. september 1947: priključitev Primorske k matični domovini)
 Cesta 25. junija (25. junij 1944: Nemci so zbrali vsa dekleta in može, jih odpeljali v zapor v Gorico in kasneje v Auschwitz)
Cesta Goriške fronte
Cesta IX. korpusa
Cesta prekomorskih brigad
Cvetlična ulica

D 

 Delpinova ulica (Rastislav Delpin)

E 

 Erjavčeva ulica (Fran Erjavec)

F 

 Feiglova ulica (Damir Feigel)

G 

 Goriška ulica (Gorica)
Gortanova ulica (Vladimir Gortan)
 Grčna (greben, manjša vzpetina)
 Gregorčičeva ulica (Simon Gregorčič; nekoč Gregorčičev drevored)

I 

 Industrijska cesta

J 

 Jelinčičeva ulica (Zorko Jelinčič)

K 

 Kajuhova ulica (Karel Destovnik - Kajuh)
Kekčeva pot
Kemperšče
 Kidričeva ulica (Boris Kidrič)
Klanec
 Kolodvorska pot (severni goriški kolodvor)
 Kosovelova ulica (Srečko Kosovel)
Kostanjeviška cesta (Kostanjevica)
 Kromberška cesta (Kromberk)

L 

 Ledine (neobdelana zemlja)
 Lemutova ulica (Jože Lemut)

M 

 Marušičeva ulica (Fran Marušič)
 Miloševa ulica (Zvonimir Miloš)

N 

 Na potoku (nekdanji potok)

P 

 Partizanska ulica (partizani)
 Ploščad Silvana Furlana (Silvan Furlan)
 Pod Grčno (pod grebenom)
 Prešernova ulica (France Prešeren)
 Prvomajska ulica (prvi maj, praznik dela)

R 

 Rejčeva ulica (Albert Rejec)
 Rutarjeva ulica (Simon Rutar)

S 

 Sedejeva ulica (Frančišek Borgia Sedej)
 Streliška pot (strelišče)

Š 

 Ščedne (ledinsko ime, izvor ni znan)
 Škrabčeva ulica (Stanislav Škabec)

T 

 Trg Edvarda Kardelja (Edvard Kardelj)
 Trg Evrope (Evropa, vstop Slovenije v Evropsko unijo)
 Trubarjeva ulica (Primož Trubar)
 Tumova ulica (Henrik Tuma)

U 

 Ulica dr. Karla Lavriča (Karel Lavrič)
 Ulica Gradnikove brigade (3. slovenska narodnoosvobodilna udarna brigada »Ivan Gradnik«)
 Ulica Ivana Regenta (Ivan Regent)
 Ulica Marija Kogoja (Marij Kogoj)
 Ulica Rada Simonitija (Rado Simoniti)
 Ulica Šantlovih (družina Šantel)
 Ulica tolminskih puntarjev (tolminski puntarji)
 Ulica XXX. divizije (XXX. divizija)
 Ulica Zorka Jelinčiča (Zorko Jelinčič)

V 

 Valenčičeva ulica (Alojz Valenčič)
 Vetrišče (predel pogosto pod vplivom vetra)
Vodovodna pot (vodovod)
 Vojkova cesta (Janko Premrl - Vojko)
 Vrtna ulica (vrt, vzdevek za Novo Gorico)

Ž 

 Železničarska pot (Železniška postaja Nova Gorica)

Seznami cest in ulic
Ceste in ulice v Sloveniji
Nova Gorica